Йозеф «Зепп» Брадль (; 8 января 1918 — 3 марта 1982) — австрийский прыгун с трамплина, первый победитель Турне четырёх трамплинов. Участник трёх Олимпиад.

Карьера 
Зепп Брадль родился в семье шахтёра, работавшего на медном руднике. 

Живший в горах Брадль с раннего возраста начал тренироваться в прыжках с трамплина и в 1933 году впервые преодолел отметку в 50 метров. В 1936 году в составе сборной Австрии выступал на Олимпийских играх в Гармиш-Партенкирхене и занял там 19-е место. В марте того же года в Планице стал первым прыгуном в истории, преодолевшим стометровую отметку.

После аншлюса Австрии Брадль стал выступать в составе немецкой команды. В 1939 году он стал чемпионом мира на первенстве в Закопане. Брадль не скрывал своих пронацистских взглядов и был штурмбанфюрером СА. Это обстоятельство не позволило ему принять участие в первой послевоенной Олимпиаде.

На Играх в Осло Брадль упал и не закончил соревнования, а в 1956 году занял 12-е место.

В 1953 году было организовано Турне четырёх трамплинов. Брадль выиграл этап в Инсбруке и стал первым в истории победителем Турне. Во втором розыгрыше турнира не смог защитить звание победителя даже несмотря на победу в Бишофсхофене.

После окончания карьеры тренировал австрийскую и немецкую команды, написал книгу «Мой путь к чемпионату мира» ().

Скончался в 1982 году.

Ссылки 

Прыгуны с трамплина Австрии
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1936 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1952 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 1956 года
Чемпионы мира по прыжкам с трамплина
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 1952 года